Сан Хуанико де Ариба има више значења:

 Сан Хуанико де Ариба (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико де Ариба (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику